The Masters (darts), een invitatietoernooi van de Professional Darts Corporation
 The Masters (masteringstudio), een Nederlandse masteringstudio
 Masters Tournament (ook The Masters), Amerikaans golftoernooi, een van de vier majors
 Masters (snooker), een snookertoernooi
 ATP Finals, tennistoernooi, in 1970-1990 The Masters geheten